ZXE – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Edimburgo (Regno Unito)